Диего Габриэль Чавес (; род. 7 апреля 1986 года, Сан-Мигель Большой Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней, в первой средней и в средней весовых категорий.
Бывший временный чемпион мира по версии WBA (2012—2013) в полусреднем весе.

Любительская карьера 
 2004 Выиграл Южноамериканский Юношеский чемпионат (Антофагаста, Чили)
 2005 Выиграл национальный чемпионат Аргентины
 2005 Бронзовый призёр Панамериканских игр, проиграв в полуфинале Мелвину Лоренцо (Доминиканская Республика) 13-30
 2005 Участник Чемпионата Мира
 Проиграл Иштвану Сили (Венгрия) 16-40
 2006 Серебряный призёр Южноамериканских игр, проиграв Хайме Кортеса (Эквадор) 13-20 в финале
 2007 Бронзовый призёр отборочного чемпионата Панамериканских игр
 Победил Рональда Андреса Монтеса (Колумбия) 27-5
 Победил Уилки Комфорта (Гаити) 26-10
 Проиграл Эрисланди Лара (Куба) 4-17
 2007 Бронзовый призёр Панамериканских игр (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
 Победил Таурено Джонсона (Багамские острова) 9-6
 Проиграл Деметриусу Андраде (США) 0-22
 2007 Участник чемпионатов мира в Чикаго, США
 Победил Пуликоса Тсагракоса (Греция) RSCO 2
 Проиграл Виталию Грушаку (Молдова) 7-17
 2008 Участник Американской олимпийской квалификации (Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго)
 Победил Моисея Роланда (Гренада) 12-2
 Проиграл Джону Джексону (Американские Виргинские острова) 10-20
 2008 Участник Американской олимпийской квалификации (Гватемала, Гватемала)
 Проиграл Таурено Джонсону (Багамские острова) 6-10

Профессиональная карьера 
Дебютировал на профессиональном ринге в июле 2008 года в первом среднем весе. Первые 9 поединков выиграл досрочно нокаутом в первые два раунда.

18 июля 2009 года завоевал латиноамериканский титул по версии WBO, В январе 2010 года завоевал этот же титул в полусредней весовой категории. В течение двух лет многократно защитил титул и в июле 2012 года нокаутировал французского боксёра Исмаэля Эль-Массуди и стал временным чемпионом мира по версии WBA в полулёгком весе

В сентябре защитил титул нокаутировав панамца Хосе Миранду

27 июля 2013 года проиграл титул нокаутом, американцу, Киту Турману.

Семья 
Диего Габриэль Чавес представитель известной в Аргентине боксёрской династии. Родственник аргентинского боксёра Исмаэля Армандо Чавеса, внук известного аргентинского боксёра среднего веса 1970-х Рудесиндо Чавеса.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Аргентины
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации